Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1957, den heutigen US Open, besiegte der ungesetzte US-Amerikaner Mal Anderson den topgesetzten Australier Ashley Cooper im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 77. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1957 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 21. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1957
1957